Distrito Norte puede referirse a:

En 
 el distrito Norte de la ciudad de Alcorcón.
 el distrito Norte de la ciudad de Granada.
 el distrito Norte de la ciudad de Jerez de la Frontera.
 el distrito Norte de la ciudad de Logroño.
 el distrito Norte de la ciudad de Murcia.
 el distrito Norte de la ciudad de Palma de Mallorca.
 el Distrito Norte de la ciudad de Sevilla.

En otros países
 el Distrito Norte de la región administrtiva especial de Hong Kong (China).
 el Distrito Norte, uno de los mehoz de Israel.